Nauendorf (Kranichfeld), een gemeente in Thüringen
 Nauendorf (Apolda), een dorp in de gemeente Apolda, ook in Thüringen